

Населені пункти та їхні частини

 Ксенґінкі — село в гміні Дольськ Сьремського повіту Великопольського воєводства
 Ксенґінкі — село в гміні Сміґель Косцянського повіту Великопольського воєводства
 Ксенґінкі — частина міста Любань у Любанському повіті Нижньосілезького воєводства

Примітки